Henry Salt her flere betydninger:

 Henry Stephens Salt (1851–1939), engelsk forfatter og social reformator
 Henry Salt (egyptolog) (1780–1827)
 Mr. Salt (Mr. Henry Salt), fiktion person fra børnebogen Charlie og Chokoladefabrikken